Rippy ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Rippy (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Matt Rippy (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler